Cette page contient les pages d'homonymie de Accard et Acard.

Accard est un nom de famille français. C'est une variante normande des plus répandus Acard et Achard.

 Eugène Accard (1824–1888), artiste peintre français ; 
 Robert Accard (1897–1971), footballeur français. 

 Mario Acard (né en 1963), footballeur français.

Liens externes 
 
 

Patronyme normand